Reynaldo B. Getalado (ur. 5 sierpnia 1959 w Muntinlupa) – filipiński duchowny katolicki. Superior Funafuti od 2014.

Życiorys 
Święcenia kapłańskie otrzymał 4 sierpnia 1988 roku jako członek Towarzystwa Misyjnego Filipin (MSP). W dniu 24 lutego 2014 roku papież Franciszek mianował go Superiorem Funafuti.

Linki zewnętrzne 
  [dostęp 2016-03-14]

Filipińscy duchowni katoliccy
Urodzeni w 1959
Kościół katolicki na Tuvalu